Gros Ventre peut faire référence à : 
 Gros Ventre, autre nom des Atsinas, une tribu amérindienne habitant les plaines du nord du Montana et du sud de la Saskatchewan ;
 Gros Ventre du Missouri, autre nom des Hidatsas, une tribu amérindienne originaire du Dakota du Nord ; 
 Gros-ventre, autre nom de l'Atsina, langue algonquienne des Plaines, aux États-Unis ; 
 Gros Ventre, une rivière du Wyoming aux États-Unis ;
 Chaînon Gros Ventre (Gros Ventre Range), une chaîne de montagne des Rocheuses située au nord-ouest du Wyoming, aux États-Unis ;
 Gros Ventre, second navire de la première expédition australe menée Yves de Kerguelen en 1772 ;
 Anse du Gros Ventre, une anse au sud-ouest de la Grande Terre de l'archipel des Kerguelen, nommée d'après le navire.